Сле́йтер или Слэ́тер ():

Персоналии 
 Слейтер, Билл (1927—2018) — английский футболист.
 Слейтер, Гленн (род. 1968) — американский лирик.
 Слейтер, Джим (род. 1982) — американский хоккеист.
 Слейтер, Джереми — американский сценарист и шоураннер.
 
 Слейтер, Итан (род. 1992) — американский актёр и певец.
 Слейтер, Келли (род. 1972) — американский сёрфер, девятикратный чемпион мира по сёрфингу.
 Слейтер, Кристиан (род. 1969) — американский киноактёр.
 Слейтер, Люк (род. 1968) — британский музыкант.
 Слейтер, Никола (род. 1984) — британская теннисистка.
 Слейтер, Оскар (1872—1948) — британский гражданин, жертва судебной ошибки.
 Слейтер, Остин (род. 1992) — американский бейсболист.
 Слейтер, Рашон (род. 1999) — игрок в американский футбол.
 Слейтер, Реджи (род. 1970) — американский баскетболист.
 Слейтер, Родни (род. 1955) — американский государственный деятель.
 Слейтер, Хелен (род. 1963) — американская актриса и певица.
 Слейтер, Хит (род. 1983) — американский профессиональный рестлер.

Топонимы 
 Слейтер (Айова)
 Слейтер (Вайоминг)
 Слейтер (Калифорния)
 Слейтер (Колорадо)
 Слейтер-Тауншип (Миннесота)
 Слейтер (Миссури)
 Слейтер (Южная Каролина)

Другое 
 Слейтер — небольшой ударный кратер в районе Южного полюса Луны.

См. также 
 Слейт